El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fecha de nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja.

Día Mundial de la Cruz Roja 2021 

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conmemorando el aniversario de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja.

Temas del Día Mundial de la Cruz Roja

Véase también 

 Cruz Roja

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Mundial de la Cruz Roja

Celebraciones del día
Día Internacional